Catch-all es una expresión en inglés que significa literalmente «atrapalotodo». Se puede traducir como «cajón de sastre». Puede referirse a los siguientes conceptos:
 Catch-all (correo electrónico), una cuenta de correo electrónico utilizada para atrapar todos los mensajes que lleguen al dominio;
 Catch-all party o partido atrapalotodo, un partido político que da poco énfasis a la ideología y que busca atraer a las masas en lugar de a un tipo de votante más ideologizado;
 Catch-all taxon o taxón cajón de sastre, cualquiera de los taxones definidos inicialmente para clasificar a los organismos que no encajaban en ningún otro.